Фарґо (фільм)
 Фарго (телесеріал)
 Фарго (Північна Дакота)